A 2021-es Vuelta ciclista a España a háromhetes spanyol kerékpáros körverseny 76. kiírása. A versenyt augusztus 14. és szeptember 5. között rendezték. A 21 szakaszos, összesen 3417 kilométer hosszú versenyen a versenyzők Burgosból rajtoltak, az utolsó szakasz pedig Santiago de Compostelában végződött. A versenyt a címvédő a szlovén Primož Roglič nyerte, sorozatban harmadjára. A győzelmet a második helyezett Enric Mas előtt 4 perc 42 másodperces előnnyel fejezte be, ami Alex Zulle 1997-es, 5 perc 7 másodperces előnnyel megszerzett győzelme óta a legnagyobb különbség. 
A pontversenyt jelentős előnnyel a sprinter Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) szerezte meg, a hegyi trikó pedig Michael Storerhez (Team DSM) került. A legjobb fiatal versenyző címet Gino Mäder szerezte meg a Team Bahrain Victorious csapatból, utóbbi egyben egyben a csapatversenyt is megnyerte.

Részt vevő csapatok
Összesen 23 csapat vett részt a versenyen. A 19 World Tour csapaton kívül automatikusan meghívást kapott az Alpecin-Fenix, mint a 2020-as év legjobb ProTeam csapata, emellett három spanyol csapat részére biztosították a részvételt.

World Tour csapatok

  AG2R Citroën Team
  Astana–Premier Tech
  Bora–Hansgrohe
  Cofidis
  Deceuninck–Quick-Step
  EF Education–Nippo
  Groupama–FDJ

  Ineos Grenadiers
  Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux
  Israel Start-Up Nation
  Lotto Soudal
  Movistar Team
  Team Bahrain Victorious

  Team BikeExchange
  Team DSM
  Team Jumbo–Visma
  Team Qhubeka Assos
  Trek–Segafredo
  UAE Team Emirates

Pro-kontinentális csapatok

  Alpecin–Fenix
  Euskaltel–Euskadi

  Burgos BH

  Caja Rural–Seguros RGA

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Vuelta
Vuelta a España